Kik Pierie (2000-) footballeur néerlandais
 Ghislaine Pierie (1969-2023) actrice néerlandaise

Patronyme néerlandais